Ellerton steht für

mehrere Orte in Großbritannien und Barbados sowie den Vereinigten Staaten:
 Ellerton, Teil der Gemeinde Ellerton and Aughton im East Riding of Yorkshire, England
 Ellerton-on-Swale, Richmondshire, England
 Ellerton, Teil der Gemeinde Cheswardine in Shropshire, England
 Ellerton, Teil der Gemeinde Saint George, Barbados
 Ellerton (Maryland), im Frederick County
 Ellerton (Ohio), im Montgomery County

den Nachnamen von:
 John Ellerton (1826–1893), englischer Kirchenlieddichter und Übersetzer